39-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 31 марта 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал российский велогонщик Павел Брутт из .

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 4 команды категории UCI ProTeam, 10 проконтинентальных и 10 континентальных команд, а также сборная Нидерландов. Всего на старт соревнования вышли 176 гонщиков. До финиша доехали 49 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2012 на FirstCycling
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Март 2012 года